Eagle Island (historical) kan syfta på följande platser:

Kina 

 Eagle Island (ö i Kina), Anhui,

USA 

 Eagle Island (ö i USA, Alabama), Colbert County, 
 Eagle Island (ö i USA, Ohio, Mercer County), 
 Eagle Island (ö i USA, Ohio, Ottawa County), 
 Eagle Island (ö i USA, Kalifornien), Tuolumne County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar